884-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк - воинская часть артиллерии РККА в Великой Отечественной войне, действовал в виде двух формирований:

 884-й истребительно-противотанковый артиллерийский Таллинский полк, сформирован в 1941 году, действовал до конца войны;
 884-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк 42-й армии, сформирован в 1941 году, в 1942 году переименован в 384-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк.